

Населені пункти та їхні частини
 Сьодло — село в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства
 Сьодло — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Сьодло — частина міста Щирк у Бельському повіті Сілезького воєводства

Примітки